Galtieri – cognome italiano
 Leopoldo Galtieri – politico e generale argentino